Фортепіанний цикл «Калейдоскоп настроїв» написаний в 1996 році та складається з трьох п'єс: «Пісня-роздум», «Коломийка» та «Фантазія контрастів». «Ця музика глибоко вкорінена в карпатський пісенний ґрунт, привертає водночас увагу новим поглядом на фольклор в дусі стильово-естетичних віянь, притаманних XXст.»

Примітки

Література 

 М. Загайкевич Богдана Фільц. Творчий портрет / М. Загайкевич – К.; Тернопіль: Астон, 2003. – 144 с.

 Л. Магур, О. Фрайт. Фортепіанна та хорова творчість Богдани Фільц для мололоді. – Дрогобич: Коло, 2003. – 80 с.
 Б. Фільц Фортепіанні цикли. – Тернопіль: Астон, 2002. – 84 с.